Kongsberg (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Kongsberg (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Kongsberg Gruppen, een Noors defensiebedrijf